Теннисный чемпионат в Кёльне 2020 (англ.  2020 Bett1Hulks Championship) — розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Кёльне на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки первого турнира состоялись с 19 по 25 октября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 12 октября 2020.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Даниэль Альтмайер
  Энди Маррей
  Янник Синнер

2. Теннисисты, имеющие специальное приглашение в турнир 
  Марко Чеккинато
  Данило Петрович

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Дамир Джумхур
  Егор Герасимов
  Пьер-Юг Эрбер
  Деннис Новак

4. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Джеймс Дакворт
  Сумит Нагал
  Алексей Попырин

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Германия
Теннис
Октябрь 2020 года